Шахрезýр (от şah — «царь» + rezûr — «лес», буквально — «царский лес») — полунезависимое курдское царство, во главе с династией Каюсидов, существовавшее в современном южном и восточным Курдистане. Королевство существовало с 226 по 380 годы нашей эры.

Основание 
Династия, правившая Шахрезуром, происходила из племен гордиенов (кардухов), которых зафиксировал Ксенофонт ещё в IV веке до нашей эры.

Царство было создано по соглашению между курдскими княжествами и королевствами и империей Сасанидов. После двухлетней войны между Сасанидами и местными королевствами, курдский принц Каюс был назначен царем для управления курдами. Наряду с Кордуенскими цартсвом, царство Каюсидов было одним из последних полуавтономных королевств эпохи Сасанидского Ирана.

История 

До основания царства регион управляли ряд объединенных курдских государственных образований от Барзана и Хиккяри до Мукриана и Шахрезура под руководством королевства Керм (курдское слово, означающее «змея»), центр которого находился в Кирмашане. В 224 году нашей эры король Ардашир I, основатель персидской империи Сасанидов, бросил вызов королю Кирмашана в двухлетней войне, прежде чем захватить землю у ряда курдских королевств в регионе.

Шахрезур и его король Яздан Кард упоминаются в Карнамаге, книге персидской мифологии Ардашира I, а также в надписи Нарсе рядом с Гармианом. В эпоху Сасанидов Шахрезур был одной из 5 провинций сатрапии мидян, древнего иранского народа.

Царство существовало до 380 года нашей эры, пока Ардашир II не убил последнего короля Думбаванда Висамакана. В скалистом отроге гор в современной иранской провинции Керманшах были обнаружены ряд гробниц, предположительно относящихся ко времени правления Каюсидов. Самые известные резные фигурки Керманшаха найдены в Так-е Бостане, где расположена высеченная в скалах коронация Ардашира II с курдами под их ногами.

В 4 веке некоторые жители региона, принявшие христианство, подверглись преследованиям со стороны Сасанидов. Одним из ярких примеров этого преследования является убийство епископа Шахдоста Шахрезури и 128 его последователей.

После падения Сасанидов и арабского завоевания Ирана, в том же регионе около X века, были основаны новые курдские королевства, такие как Хасанвейхиды.

Население 
Населяли регион преимущественно ираноязычные курдские племена (возможно, что в преобладании были гордиены), также предполагается. что существовала еврейская колония. Доиранское население состояло из луллубеев, которые позже стали одними из компонентов этногенеза курдов.

Примечание 

Государство Сасанидов
Курды
История Курдистана